Quartetto n. 1 – composizione di Carl Nielsen del 1889
 Quartetto n. 1 – quartetto d'archi di Leoš Janáček del 1923
 Quartetto n. 1 – quartetto d'archi di Wolfgang Amadeus Mozart del 1770
 Quartetto n. 1 – quartetto d'archi di Franz Schubert del 1811-1812
 Quartetti n. 1-6 – quartetto d'archi di Ludwig van Beethoven composti tra il 1798 e il 1800
 Quartetto per archi n. 1 – quartetto d'archi di Aleksandr Porfir'evič Borodin del 1874
 Quartetto per archi n. 1 – quartetto d'archi di Louis Spohr del 1805-1807
 Quartetto per archi n. 1 – quartetto d'archi di Béla Bartók del 1909
 Quartetto per pianoforte e archi n. 1 composizione di Johannes Brahms del 1861